Nürnberg steht für:

geografische Objekte:
 Nürnberg, Stadt in Franken
 die mittelalterliche Burggrafschaft Nürnberg
 Landkreis Nürnberg, gehörte zum bayerischen Regierungsbezirk Mittelfranken
 Norberčany, Gemeinde im Okres Olomouc in Tschechien
 Nürnberg (Tann), Dorf in der Gemeinde Tann (Niederbayern)

Sonstiges:
 (3825) Nürnberg, Asteroid
 Nürnberg – Im Namen der Menschlichkeit, Film über das Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg
 Unternehmen Nürnberg im Zweiten Weltkrieg
 Kommissarin Lucas – Nürnberg, deutscher Fernsehfilm von Thomas Berger (2021)

Nürnberg ist der Name folgender Personen:
 Eberhard Nürnberg (1928–2016), deutscher pharmazeutischer Chemiker
 Eva Nürnberg (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Dieter Nürnberg (* 1952), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Dorothea Nürnberg (1964–2022), österreichische Schriftstellerin
 Herbert Nürnberg (1914–1995), deutscher Boxer
 Johann von Nürnberg Dichter, Mitte 14. Jahrhundert
 Karlheinz Nürnberg (1918–1999), deutscher Musikwissenschaftler, Dirigent und Komponist
 Klaus Nürnberg (1929–2015), deutscher Metallurg
 Marcus von Nürnberg († nach 1418), Oberst-Kammergraf der Stephanskrone
 Peter Nürnberg (* 1956), deutscher Molekularbiologe
 Richard Nürnberg (1869–1941), deutscher Gewerkschafter
 Rolf Nürnberg (1903–1949), deutsch-US-amerikanischer Journalist
 Werner Nürnberg (1909–1986), deutscher Elektrotechniker

Nürnberg ist der Name folgender Schiffe:

 Nürnberg (1874), ein Passagierschiff des Norddeutschen Lloyd
 Nürnberg, ein Fischdampfer, Vorpostenboot der Kaiserlichen Marine und Fahrzeug der Kriegsmarine
 SMS Nürnberg (1906), ein Kleiner Kreuzer der ersten Königsberg-Klasse
 SMS Nürnberg (1916), ein Kleiner Kreuzer der zweiten Königsberg-Klasse
 Nürnberg (Schiff, 1934), ein Leichter Kreuzer der Leipzig-Klasse
 Nürnberg (1959), ein Binnenfrachtschiff
 Nürnberg Atlantik, ein Containerschiff der Hapag-Lloyd

Siehe auch:

 Nürnberger
 Nuremberg
 Nührenberg
 Nurenberg